Onderdistrict in Indonesië
 Wonopringgo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wonopringgo (plaats), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java